Macchioni ima više značenja:
 Macchioni, Avellino
 Macchioni, Latina
 Macchioni, Modena